Poliske (ukrainisch ; russische Entsprechung Polesskoje/Полесское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Poliske, ehemalige Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kiew, Rajon Poliske
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw, siehe Poliske (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Beresne, siehe Poliske (Beresne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Landgemeinde Uschomyr, siehe Poliske (Korosten, Uschomyr)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Owrutsch, siehe Poliske (Korosten, Owrutsch)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda, siehe Poliske (Seredyna-Buda)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, Stadtkreis von Oster, siehe Poliske (Koselez)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Stara Wyschiwka, siehe Poliske (Stara Wyschiwka)

 ehemaliges Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Narodytschi, siehe Poliske (Narodytschi)

Siehe auch:
 Rajon Poliske